Unter Valiha versteht man 
 eine Bambuszither, siehe Valiha
 die Bambus-Gattung Valiha, siehe Valiha (Gattung)